Мегаклита може да се отнася до:

 Мегаклита – митологична фигура
 Мегаклита – спътник на Юпитер